Morzyczyn ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen
 in der Wojewodschaft Großpolen im Powiat Koniński in der Gmina Wierzbinek
 in der Wojewodschaft Westpommern im Powiat Stargardzki, siehe Morzyczyn (Kobylanka)

Siehe auch: Morzyczyn Włościański, Morzyczyn-Włóki